Kupčinskas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Kupčinskaitė (ledig)
 Kupčinskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Andrius Kupčinskas (* 1975),  Politiker, ehemaliger Bürgermeister von Kaunas, Sohn von Rytas Kupčinskas
 Juozas Kupčinskas (1906–1971), Arzt und Hochschullehrer
 Rytas Kupčinskas (* 1949),  Politiker, Mitglied des Seimas, Sohn von Juozas Kupčinskas

Familienname
Litauischer Personenname